Детский парк:

Белоруссия:
 Центральный Детский парк в Минске

Россия:
 Детский парк во Владикавказе
 Детский парк в Вологде
 Детский парк в Москве
 Детский парк в Саратове
 Детский парк в Твери
 Детский парк в Чебоксарах

Россия/Украина:
 Детский парк в Симферополе

Таджикистан:
 Детский парк в Душанбе

Эстония:
 Детский парк в Кохиле